Llandovery hace referencia a:

 Llandovery (ciudad), Gales
 Llandovery (geología)